Gomjenica est un toponyme qui peut désigner :
la Gomjenica, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent droit de la Sana ;
Gomjenica, une localité de Bosnie-Herzégovine située sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;
Gomjenica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie.